Michael Anthony (bassist) (1954), Amerikaans bassist van Van Halen
 Michael Anthony (wielrenner) (1996), Surinaams wielrenner
 Michael Anthony (acteur), Engelstalig acteur